Хрушица може бити:

 Хрушица (Илирска Бистрица), насељено мјесто у општини Илирска Бистрица, Република Словенија
 Хрушица (Јасенице), насељено мјесто у општини Јасенице, Република Словенија
 Хрушица (Ново место), насељено мјесто у општини Ново место, Република Словенија
 Хрушица (Љубљана), градско насеље Љубљане, Република Словенија